Smoke kan syfta på

Smoke (1971) – en svensk film
Smoke (1995) – en tysk/amerikansk/japansk film